Jonas – imię
 Jonas – amerykański serial fabularny

Osoby o nazwisku Jonas 
 Andrzej Jonas (ur. 1940) – polski dziennikarz i publicysta, wydawca; założyciel i redaktor naczelny „The Warsaw Voice”
 Franklin Nathaniel "Frankie" Jonas (ur. 2000) – amerykański aktor i wokalista
 Hans Jonas (1903–1993) – niemiecki filozof pochodzenia niemieckiego, autor prac poświęconych gnozie, filozofii biologii, etyce odpowiedzialności i filozofii religii
 Joe Jonas (ur. 1989) − amerykański aktor, wokalista, autor tekstów i piosenek
 Kevin Jonas (ur. 1987) − amerykański aktor, wokalista, autor tekstów i piosenek
 Nicholas "Nick" Jerry Jonas (ur. 1992) – amerykański aktor, wokalista, autor tekstów i piosenek

Osoby o imieniu Jonas 
 Jonas Altberg (Basshunter) – szwedzki muzyk
 Jonas Aspman – szwedzki snowboardzista
 Jonas Emet – fiński piłkarz
 Jonas Gonçalves Oliveira – brazylijski piłkarz
 Jonas Gustavsson – szwedzki hokeista
 Jonas Liesys – litewski nauczyciel i samorządowiec

Miejsca 
 Jonas – przysiółek wsi Poniatowice w Polsce położony w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Oleśnica

Zobacz też 
 Jonas Brothers – amerykański zespół muzyczny